P’ing-lo Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pingluo Xian, härad, Ningxia, 
 Pingle Xian, härad, Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar